Imperatrice Shōshi – seconda moglie di Ichijō
 Lis Shoshi – cestista kosovaro
 Maringlen Shoshi – calciatore albanese